Урожай:

 Урожай — термин, обозначающий валовый сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране;
 «Урожай» — добровольное спортивное общество в СССР (1951—1987) и России (1993).
 
 «Урожай» — советские коротковолновые радиостанции для связи в сельском хозяйстве (с 1947 г.).
 «Урожай» — картина художника Рене Магритта.
 «Урожай» — фильм режиссёра Дэвида Маркони.
 «Урожай» — фильм режиссёра и сценариста Беньямина Канту.
 Урожай — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Урожай — стадион в Караваево Костромской области.